Szurman:
 Bogusław Szurman (1925-1996)
 Tadeusz Szurman (ur. 1954)